

Persone 
 Astor Piazzolla, musicista argentino.
 Margherita Beloch Piazzolla, matematica italiana.
 Marino Piazzolla, scrittore italiano.

Geografia 
 Piazzolla, frazione di Nola.

Altro 
Fondazione Marino Piazzolla, fondazione dedicata allo scrittore Marino Piazzolla.

Pagine correlate 
 Piazzola